Gallinden ist ein deutscher Ortsname:
 Gallinden, Vorwerk im Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Ględy (Małdyty), Gmina Małdyty, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gallinden, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ględy (Łukta), Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Galinden, Gallingen